Le tournoi de Durban est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 14 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Annette Van Zyl.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Durban

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Durban
1969 en Afrique du Sud
Sport en avril 1969